Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 2001

Tävlingarna vid de 8 :e Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott genomfördes 9 mars – 11 mars 2001 i Lissabon i Portugal.

Medaljörer, resultat

Herrar

Damer

2001 i Portugal
Internationella friidrottstävlingar i Portugal
Friidrottsåret 2001
2001
Sportevenemang i Lissabon
Lissabon under 2000-talet